Наталья Яковенко:
 Яковенко, Наталья Васильевна (Денисова; род. 1973) — белорусский литературовед, критик и переводчик, журналистка.
 Яковенко, Наталья Николаевна (род. 1942) — украинский историк, педагог.